Аристан ():
 Аристан (хокейний клуб) — хокейний клуб м. Темиртау (Казахстан)
 Аристан (спецпідрозділ) — спецпідрозділ Комітету національної безпеки Республіки Казхстан
 Аристан (військовий ліцей) — спеціалізований військовий ліцей, дислокований в смт. Алатау Алматинської області Республіки Казахстан